Pablo Caballero González, calciatore uruguaiano
 Pablo Eduardo Caballero Sebastiani, calciatore uruguaiano
 Pablo Andres Caballero, calciatore argentino
 Pablo Caballero Cáceres, calciatore paraguaiano
 Pablo Nicolás Caballero, calciatore argentino